En Pologne, Karwice peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Karwice, un village.

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Karwice, un village du powiat de Drawsko,
 Karwice, un village du powiat de Sławno.